Ruden Riemens, een Nederlands fotograaf
 Ruden (Kärnten), een plaats in Oostenrijk
 Ruden (eiland), een eiland in de monding van de Peenestrom in Duitsland